Stenhammar kan syfta på:
 Kompositören Wilhelm Stenhammar
 Stenhammar (släkt) – en svensk släkt 
 Stenhammar (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Stenhammar, Lidköping – bostadsområde, Gösslunda socken
 Stenhammar skans – fornborg från äldre järnålder, Flens socken och kommun
 Stenhammars slott – Flens kommun, ägs av staten, arrenderas av kungen
 Stenhammarsalen, konsertsal i Konserthuset, Göteborg, uppkallad efter Wilhelm Stenhammar
 Stenhammar (naturreservat) – ett naturreservat i Flens kommun
 Rescue Stenhammar – räddningskryssare